Oniani ist der Name folgender Personen:

 Giorgi Oniani (* 1983), georgischer Fußballspieler
 Tariel Oniani (* 1952), Boss der russischen Mafia